Савватеево — село в Нерчинском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Пешковское».

География 
Село находится в южной части района, на правом берегу реки Шилки, вблизи места впадения в неё реки Ургучан, на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к юго-западу от города Нерчинска. Абсолютная высота — 505 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 18 — 20 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −28 — −30 °С (абсолютный минимум — −54 °С). Годовое количество осадков — 300—350 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 100—110 дней.
Часовой пояс

История 
В 1851 году крестьянское население Савватеева было переведено в казачье сословие. Населённый пункт вошёл в состав станицы Кулаковской Забайкальского казачьего войска. В том же году была построена церковь. В 1910 году была открыта церковно-приходская школа. В 1922 году Савватеево вошло в состав Нерчинского уезда. В 1929 году, в ходе коллективизации, была образована коммуна «Заветы Ильича». В 1935 году был создан колхоз им. В. М. Молотова, центральная усадьба которого располагалась в селе.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,1 %, женщины — соответственно 51,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 416 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Нерчинского района